Gabrielsson ist der Familienname folgender Personen:

 Assar Gabrielsson (1891–1962), schwedischer Industrieller
 Gunnar Gabrielsson (1891–1981), schwedischer Sportschütze
 Thomas W. Gabrielsson, dänischer Schauspieler